Lionheart (англ.; ):

Музыка 
 Lionheart — американская хардкор/металкор-группа.
 Lionheart — британская рок-группа.
 Lionheart — альбом британской певицы и композитора Кейт Буш.
 Lionheart — альбом британской фолк-певицы Мэдди Прайор.
 Lionheart — альбом уэльского певца и композитора Ноэла Ричардса.
 Lionheart — альбом британской хеви-метал-группы Saxon.
 Lionheart — альбом австрийской пауэр-метал-группы Serenity.
 «Lionheart» — песня немецкой пауэр-метал-группы Blind Guardian.
 «Lionheart» — песня американской хардкор-группы Have Heart.
 Lionheart Music Group — шведский лейбл звукозаписи, принадлежащий международному медиахолдингу Universal Music.

Компьютерные игры 
 Lionheart — компьютерная игра (1993).
 Lionheart: Legacy of the Crusader — компьютерная игра (2003).
 Lionheart: Kings’ Crusade — компьютерная игра (2010).

См. также 
 Корлеоне
 Ричард I Львиное Сердце